Штрайт () — немецкая фамилия. Известные носители:

 Штрайт, Альберт (род. 1980) — немецкий футболист, полузащитник.
 Штрайт, Марк (род. 1977) — швейцарский хоккеист, защитник.